Това е списъкът с епизоди на драмедийния сериал „Студио 60“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Епизоди 

Списъци с епизоди на комедийно-драматични сериали